|}

Линия Сэкисё (石勝線 сэкисё: сэн) — железнодорожная линия на Хоккайдо в Японии. Соединяет станции Минами-Титосэ и Синтоку, являясь основным маршрутом для поездов между Саппоро и востоком Хоккайдо. Имеется ответвление до станции Юбари. Обслуживается Hokkaido Railway Company.

История 
Первый участок нынешней линии Сэкисё между Оиваке и Юбари был открыт Угольной железной дорогой Хоккайдо (北海道炭砿鉄道 хоккайдо: танко: тэцудо:) 1 ноября 1892 года, для вывоза угля из шахт в районе Юбари. В 1906 вместе с линией Муроран ветка была национализирована, получив в 1909 году название линия Юбари (夕張線 ю: бари сэн).

В 1912—1919 годах на линии был уложен второй путь, однако в 1932 году он был разобран. Нижнее строение второго пути до сих пор можно заметить вдоль линии.

Большой проблемой оставалась связь восточных районов острова с Саппоро. Для решения этой проблемы в 1970-х годах был построен центральный участок нынешней линии Сэкисё. Движение по участкам Син-Юбари — Ками-Отиай и Минами-Титосэ — Оиваке было открыто 1 октября 1981 года. Станция Момидзияма была закрыта, рядом с ней была построена новая станция Син-Юбари.

После открытия центрального участка линия получила современное название. Участок старой линии между Син-Юбари и Юбари стал ответвлением магистрали.

В 1985 году станция Юбари была перенесена на 1300 м южнее старого места. В 1990 году она снова была перенесена, линия укоротилась ещё на 800 м.

Закрытые ответвления 
 Момидзияма — Каэде (1907), Каэде — Ноборикава (1916); 7,6 км. Закрыто 1 июля 1981.
К линии также примыкали следующие частные железные дороги:
 Нуманосава — шахта Хокутан-Маяти (1913); 4,4 км. Закрыта 13 октября 1987.
 Линия Мицубиси-Юбари: Симидзусава — Минами-Оюбари (1911—1987), 7,6 км; Минами-Оюбари — Оюбаритандзан (1929—1973), 9,6 км.
 Юбари-тэцудо: Юбари — Курияма (1926), 30,2 км; Курияма — Ноппоро (1930), 23 км. Закрыта 1 апреля 1975.

Планы закрытия 
В 2016 году Hokkaido Railway Company сообщила об ожидаемых рекордных убытках в ¥44 млрд. Для сокращения расходов планируется рационализация (закрытие или повышение субсидий на эксплуатацию) почти половины линий компании к 2020 году. По этому плану, ответвление линии Сэкисё Юбари - Син-Юбари будет закрыто.

Описание линии 
Линия проходит по малозаселенным районам, поэтому местные поезда имеются только на участке Минами-Титосэ — Юбари, с частотой 5 пар в день (2016). Также курсируют скорые поезда Super Ozora (Саппоро — Кусиро, 6 пар в день) и Super Tokachi (Саппоро — Обихиро, 5 пар).

Путевое развитие: | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ — начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ — конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ — на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Источники 

1892 год на железнодорожном транспорте
Железнодорожные линии Японии